Peräseinäjoki var tidigare en självständig kommun i landskapet Södra Österbotten i Västra Finlands län. Kommunen uppgick den 1 januari 2005 i Seinäjoki stad genom en kommunsammanslagning.

Peräseinäjoki hade 3 639 invånare (2004).

Referenser 

Före detta finländska kommuner
Seinäjoki